«Мамай» — український фільм 2003 року
 «Мамай»  — альбом гурту Воплі Відоплясова, який вийшов 2001 року
 Козак Мамай (посібник) — перший посібник з літературного краєзнавства Кубані за часів Незалежної України (1998 року)

 Козак Мамай — один із найпопулярніших в Україні фольклорних героїв, що уособлював любов народу до запорозьких козаків
 Мамай — воєначальник Золотої орди з 1370 року, татарський темник (воєвода)

 Мамай Микола Васильович — Герой Радянського Союзу
 Мамай Олександр Федорович — міський голова Полтави з 2010 року
 Мамай Ігор Юрійович — український кінооператор

Мамай — село, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Мамай — село, Кокпектинський район, Абайська область

Мамай — назва села Каменоломня Сакського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року

Українські прізвища